Тимиря́зевская:

 Тимирязевская — станция Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена.
 Тимирязевская — железнодорожная платформа Савёловского направления МЖД в Москве.
 Тимирязевская — станция монорельсовой транспортной системы Московского метрополитена.

См. также 
 Тимирязевская улица
 Тимирязевский
 Тимирязевское
 Тимирязева
 Тимирязев